Regierung Koštunica bezeichnet mehrere Regierungen Serbiens:
 Regierung Koštunica I
 Regierung Koštunica II (2007/08)